Lasserre può riferirsi ai seguenti comuni francesi:

Lasserre – Alta Garonna
Lasserre – Ariège
Lasserre – Lot e Garonna
Lasserre – Pirenei Atlantici